MVR может означать:

 MVR — код мальдивской руфии по стандарту .
 MVR — код  для  в городе Маруа в Крайнесеверном регионе Камеруна.
 mvr — код  для , используемого в центральной и восточной частях острова Япен (и на близлежащих островках) в провинции Папуа Индонезии.